Хорус — многозначное слово:

Музыка 
 «Chorus» — название альбома Eberhard Weber. Год издания: 1985. Жанр: джаз.
 «Chorus» — название альбома дуэта Erasure. Год издания: 1991. Жанр: синти-поп.
 «Chorus» — название песни дуэта Erasure. Год создания: 1991. Жанры: синти-поп, рок.
 «Chorus» — название альбома группы Flying Saucer Attack. Год выпуска: 1996. Жанр: экспериментальная музыка.
 Chorus или рефрен — определённый музыкальный материал, неоднократно повторяющийся на протяжении музыкального произведения.
 Хорус — звуковой эффект (или оборудование (см. блок эффектов) для его создания), заключающийся в одновременном воспроизведении одинаковых звуков несколькими источниками (см. хор).
 «Chorus form» или «strophic form».
 Хор (,  или ) — вокальный ансамбль.
 Horus — псевдоним рэпера Луперкаля.

Искусство 
 Хорус — персонаж из истории, придуманной для серии настольных игры Warhammer 40 000.
 «Chorus» — старое название японского журнала «Cocohana», посвящённого манге.
 «Chorus» — название индийского фильма, выпущенного в 1974 году. Режиссёр: Мринал Сен.
 «The Chorus»  — название иранского фильма, выпущенного в 1982 году. Режиссёр: Аббас Киаростами.
 «The Chorus» — американское название французского фильма «Les Choristes», выпущенного в 2004 году. Режиссёр: Кристоф Барратье. Русское название: «Хористы».
 «The Chorus» — саундтрек из фильма «Хористы» (2004).
 «Chorus» — название канадского фильма, выпущенного в 2015 году. Режиссёр: François Delisle.
 Хор () — группа актёров древнегреческого театра, выражающая отношение зрителя к происходящему на сцене.
 Chorus line — группа танцоров мюзикла, выступающая на фоне основного певца или танцора.

Фирмы и товары 
 «Chorus Communications» — фирма, занимающаяся телекоммуникациями в Ирландии.
 «Chorus Motors» — дочерняя компания фирмы Borealis Exploration.
 Hyundai Chorus — миниавтобус.
 «Chorus Limited» — фирма, занимающаяся телекоммуникациями в Новой Зеландии.
 Chorus — модель шоссейного велосипеда фирмы Campagnolo.
 Tecplot Chorus — программное обеспечение для специалистов по вычислительной гидродинамике, позволяющее выполнять симуляции и оптимизации.

Другое 
 Хор (архитектура) (, , ) — пространство в православном храме, предназначенное для размещения хора.
 Chorus (брюхоногие) — вид морской улитки.
 Chorus giganteus (брюхоногие) — вид морской улитки.
 Chorus — кличка самца лошади. Chorus был дедушкой по материнской линии для самца лошади по кличке Chorister. Chorister — британская чистокровная верховая скаковая лошадь, выигравшая классические скачки «St. Leger Stakes» в 1831 году.
 ChorusOS — операционная система реального времени, построенная на микроядре и предназначенная для встраиваемых систем.
 Chorus - видеоигра жанра космический симулятор во вселенной Warhammer 40,000

См. также 
 Corus (значения).
 Chorus Girl (значения).
 Dawn chorus (значения).